

Прізвище 

 Баутіста Сааведра — болівійський політичний діяч, спочатку керував країною як голова хунти (1920—1921), а потім як конституційно обраний президент (1921—1925).
 Данієль Ортега Сааведра — прокомуністичний політичний і державний діяч Нікарагуа, один з лідерів Сандиністського перевороту 1979 року.
 Мартін де Сааведра-і-Гусман — президент Королівської авдієнсії Санта-Фе
 Мігель де Сервантес Сааведра — іспанський новеліст, драматург і поет, класик світової літератури.
 Антоніо де Сааведра, Антоніо де Сааведра-і-Хофре, 7-й граф Алькудія (; 1 лютого 1777 — 13 лютого 1842) — іспанський політик, виконував обов'язки державного секретаря країни 1832 року.
 Хуан Рівера Сааведра (1930—2021) — перуанський письменник, драматург і професор.

Географічні об'єкти 

 Баутіста Сааведра — одна з двадцяти провінцій болівійського департаменту Ла-Пас.
 Сааведра (округ) — округ у провінції Буенос-Айрес в центральній Аргентині.
 Сааведра — комуна в Чилі.